Remiza strażacka
 Remiza – łowiectwo
 Remiza – Zajezdnia
 Remiza. Zawsze w akcji! – polski serial telewizyjny